Levervlek (aandoening), een term voor egaal en licht gepigmenteerde, scherp begrensde vlekken in de opperhuid
Lentigo (geslacht), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)